Marc Lawrence
 Marc Lawrence (1910–2005) amerikai karakterszínész
 Marc Lawrence (1959) amerikai filmrendező, forgatókönyvíró

Mark Lawrence
 Mark Lawrence (1966) amerikai-brit író
 Mark Lawrence (1972) kanadai jégkorongozó